Восточный мост — мост в нескольких городах:
 Восточный мост — мост в Твери через Волгу.
 Восточный мост — мост через деривационный канал в Тушине (Москва).